Tutting bezeichnet:

 Tutting (Tanzform)
 Tutting (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham, Landkreis Passau, Bayern